Loandalia är ett släkte av ringmaskar. Loandalia ingår i familjen Pilargidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Loandalia